Фобелло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.

Население составляет 246 человек (2008 г.), плотность населения составляет 9 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 13025. Телефонный код — 0163.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Иаков Старший, празднование 25 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.fobello.com/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики